Wervel (anatomie), een onderdeel van de ruggengraat
 Vortex (fluïdum), een karakteristieke beweging in vloeistoffen en gassen
 Wervel vzw, een organisatie die zich inzet voor duurzame landbouw